Paris Masters 2020, właśc. Rolex Paris Masters 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2020 z cyklu Paris Masters rozgrywany w dniach 2–8 listopada 2020 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 4 289 970 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 we Francji